Niektóre świątynie pod wezwaniem Ducha Świętego:

W Polsce 
 Białystok – Cerkiew Świętego Ducha
 Białystok – Kościół Ducha Świętego
 Bytom – Kościół Świętego Ducha
 Elbląg – Kościół św. Ducha
 Grodzisk Wielkopolski – Kościół Świętego Ducha
 Grudziądz – Kościół i klasztor benedyktynek
 Jarosław – Kościół św. Ducha
 Kijowiec – Cerkiew Świętego Ducha
 Kodeń – Cerkiew Świętego Ducha
 Kodeń – Kościół św. Ducha
 Konin – Kościół ewangelicko-augsburski Świętego Ducha
 Kożuchów – Kościół Ducha Świętego
 Kraków – Kościół Zesłania Ducha Świętego
 Kraków – Kościół św. Ducha
 Lublin – Kościół Świętego Ducha
 Podstolice – Kościół Ducha Świętego
 Przeworsk – Bazylika kolegiacka Ducha Świętego
 Sandomierz – Kościół Świętego Ducha w Sandomierzu
 Siedlce – Kościół Ducha Świętego
 Sierpc – Kościół św. Ducha
 Słubice – Kościół Ducha Świętego
 Stargard – Kościół Świętego Ducha
 Szydłowiec – Kościół szpitalny
 Toruń – Kościół Świętego Ducha
 Trzebiatów – Kaplica Świętego Ducha
 Tychy – Kościół Ducha Świętego
 Warszawa – Katedra Świętego Ducha, polskokatolicka
 Warszawa – Kościół św. Ducha
 Wieluń – Kościół św. Ducha
 Wrocław:
 Kościół Ducha Świętego we Wrocławiu
 Kościół św. Ducha we Wrocławiu (Brochów)
 Kościół św. Ducha we Wrocławiu (Nowe Miasto)
 Kościół św. Ducha we Wrocławiu (Tarnogaj)

Na świecie 
 Heidelberg – Kościół Świętego Ducha
 Mińsk – Cerkiew Świętego Ducha, odbudowany kościół unicki
 Mińsk – Sobór Ducha Świętego, dawny kościół bernardynek
 Praga – Kościół św. Ducha
 Wilno – Cerkiew Świętego Ducha, monasterska

Zobacz też 
 parafie pod tym wezwaniem

Ducha, św.